Kopa peut-être un :

Toponyme 
, un village d'Estonie
, un lac du Kazakhstan
Kopa (mont), une montagne et une station de ski polonaises
, une réserve naturelle slovène

Patronyme 
 , podpolkovnik d'artillerie de l'armée polonaise, chevalier de l'ordre de Virtuti Militari, militant indépendantiste et social, agriculteur, l'un des organisateurs de l'insurrection de Grande-Pologne (1918-1919), participant à la guerre soviéto-polonaise. 
 , joueur polonais de football
 , joueur de football américain
 Raymond Kopaszewski, dit Raymond Kopa, joueur français de football

Autres 
 
 , une unité de mesure médiévale utilisée en Europe centrale et orientale, notamment dans le grand-duché de Lituanie et la République des Deux Nations du XV au XVIIe siècles.